Neal steht für:
 Neal, männlicher Vorname, siehe Neil (Vorname), zu Namensträgern siehe dort
 Neal (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Neal ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Neal (Georgia)
 Neal (Illinois)
 Neal (Kalifornien)
 Neal (Kansas)
 Neal (Oklahoma)
 Neal (West Virginia)
 Neal Springs (Arkansas)

geografischer Objekte:
 Néal, einen Fluss in Frankreich, Bretagne, Nebenfluss der Rance

Siehe auch:
 O’Neal
 Neale
 Neil
 Neill
 McNeal
 Nil (Begriffsklärung)
 Niel
 Niehl (Begriffsklärung)
 Niall, männlicher Vorname